Mousa peut désigner :
 Murad II, un sultan ottoman du  ;
 Mousa, une île d'Écosse ;
 Guma Mousa (né en 1978), un footballeur libyen ;
 (12130) Mousa, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.